Lista över fornlämningar i Uppsala kommun (Bälinge) är en förteckning av ett urval av de fornlämningar som finns i Bälinge i Uppsala kommun.

|}

Noter

 Bälinge
Bälinge